Longdong kan syfta på följande platser:

Kina 

 Longdong (socken i Kina, Chongqing), 
 Longdong (socken i Kina, Hunan), 
 Longdong (socken i Kina, Shandong), 

Robotskapade Kinaförgreningar